Бељина може бити:

 Бељина (Барајево), насељено место у општини Барајево
 Бељина (Чачак), насељено место у општини Чачак

Види још 
 Бијељина